Szwajcaria:
 Holderbank – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Lenzburg
 Holderbank – gmina w kantonie Solura, w okręgu Thal

Inne:
 Holderbank – dawna nazwa szwajcarskiego przedsiębiorstwa Holcim